Фульвокислоты (ФК) — группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и кислотах.

Фульвокислоты — наиболее агрессивная фракция гуминовых веществ. Имеет специфический элементный состав (CHO), отличный от гуминовых кислот. Выделяют из растворов на активированном угле, полимерных смолах.

Выделяют четыре фракции фульвокислот. Это деление основано в первую очередь на реакционной способности фракций, а именно условиях выделения. Фракция Iа, наиболее агрессивная свободная фракция. Фракция I также свободная. Фракция II представлена соединениями с кальцием. Фракция III связана с полуторными оксидами и глинистыми минералами.

Примечания

Литература 
 Попов А. И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 248 с. ISBN 5-288-03516-4

Ссылки 
 сайт Общества по изучению гуминовых веществ .

Почвоведение
Гумусовые кислоты
Гуминовые вещества